Clearwater es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Clearwater (Idaho)
 Condado de Clearwater (Minnesota)

Y de un condado de Canadá:
 Condado de Clearwater (Alberta).